Харлушино — название населённых пунктов в России:

 Харлушино — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Харлушино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.